Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 30 и 31 июля в Центре водных видов спорта.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
31 июле 2012, в 19:41 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012